Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Region Chabarowsk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Region, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Region gibt es 7 Städte und 19 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2012).

Ehemalige Städte und städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals die Stadtrechte (*) oder den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrecht erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute wieder Dörfer (selo), sofern nicht anders angegeben:

Quellen 

!Stadte
Chabarowsk